

Astronomia 
 2086 Newell – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Newell – comunità non incorporata della Contea di Modoc, California
 Newell – città della Contea di Butte, Dakota del Sud
 Newell – città della Contea di Buena Vista, Iowa
 Newell – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Newell – census-designated place della Contea di Hancock, Virginia Occidentale

Persone 
 Andrew Newell (1983) – sciatore di fondo statunitense
 Edward Theodore Newell (1886-1941) – numismatico statunitense
 Harry Newell (1993) – attore britannico
 Mike Newell (1942) – regista britannico
 Pete Newell (1915-2008) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo canadese naturalizzato statunitense
 Ryan Newell – cantante e chitarrista statunitense, componente dei Sister Hazel

Altro 
 Pete Newell Big Man Award – premio per giocatori di pallacanestro